Последняя девушка (Final Girl)

 Последняя девушка — традиционный персонаж фильмов жанра триллер и ужасы, где данная героиня является главным героем произведения, а часто и последним выжившим в фильме,
 Последняя девушка (фильм)
 Последние девушки